Alexandria National Cemetery ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Alexandria National Cemetery (Alexandria), Virginia, ID-Nr. 95000106
 Alexandria National Cemetery (Pineville), Louisiana, ID-Nr. 97000767